В одиночному розряді тенісного турніру Gaz de France Stars 2004, який проходив в рамках Туру WTA 2004, Олена Дементьєва здобула титул, у фіналі перемігши Олену Бовіну 0-6, 6-0, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Олена Дементьєва (переможниця)
 Кім Клейстерс (півфінал)
 Олена Бовіна (фінал)
 Кароліна Шпрем (2-ге коло)

 Франческа Ск'явоне (чвертьфінал)
 Сільвія Фаріна-Елія (2-ге коло)
 Магдалена Малеєва (чвертьфінал)
 Відсутня
 Єлена Костанич (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Gaz de France Stars